'''Stång kan syfta på:

Stång (längdmått) – ett längdmått, motsvarande 2,969 meter
Stång (adelsätt) – en svensk adelsätt
Stång, Fägre socken – en by i Törboda kommun